Центра́льная пло́щадь — собственное название площадей, в различных населённых пунктах государств бывшего Союза ССР, и название какой-либо площади (имеющей собственное (иное) название) находящейся в центре (историческом центре) города или села:

Россия 
 Центральная площадь — площадь во Владивостоке. Официальное наименование с советских времен — «Площадь Борцов за власть Советов на Дальнем Востоке».
 Центральная площадь — площадь в Зеленограде.
 Центральная площадь — площадь в Ижевске.
 Центральная площадь — площадь в Калининграде.
 Центральная площадь — площадь в Находке.
 Центральная площадь — площадь в Санкт-Петербурге.
 Центральная площадь — площадь в Светлогорске.
 Центральная площадь — площадь в Тольятти.
 Центральная площадь — площадь в Тюмени.

Украина 
 Центральная площадь — площадь в Прилуках.
 Центральная площадь — площадь в Черновцах.

См. также 
 Центральная улица